Релігійний світогляд мешканців неоліту спрямований на зв'язок із вищими силами завдяки проведенню ритуалів, створення видимих символів, які були б провідниками до процвітання, надійної організації буття. Трипільська культура була поширена на території сучасних південно-східних європейських народів - України, Молдови, Румунії протягом неоліту та мідного віку, бл. 5500–2750 роки до н. е.), дає важливу інформацію про ранню історію Європи. Трипільці залишили багато руїн поселень, в яких є багато археологічних знахідок, що засвідчують їх культурні та технологічні характеристики. 
Релігійні артефакти з помешкань і святилищ, деякі з яких навмисно поховані в святилищі, повідомляють сучасникам про вірування, ритуали та соціальну структуру суспільства. Релігія трипільців, які організували матріархальне суспільство, була, як вважають, культом Богині - жінки, яка народжує, береже родинне вогнище.
Знаходять багато глиняних статуеток або статуй, багато з яких археологи ідентифікували як тотеми, які, як вважалося, наділені силою, що може допомогти та захистити людей, які піклуються про них. Багато глиняних фігурок знайдені на стоянках Кукутені–Трипілля, і багато музеїв у Східній Європі містять значні їх колекції. Фігурки, які багато археологів вважають образом Богині, стали впізнаваним візуальним маркером культури.  Спроба відтворення системи релігійних вірувань трипільців ґрунтується на культових зразках скульптури, храмових споруд, поховань, ужиткових речей, у порівнянні з відомими релігіями інших індоєвропейських народів. Про існування астрономічних знань і досліджень, які могли бути надбанням жрецького стану, свідчить відкриття трипільської обсерваторії V тисячоліття до н. ч. у селі Казаровичі. У 2021 році робота Завалія О. «Трипільський ритуальний календар з простору Небелівського Храму» де "Небелівський диск" подається як астрономічний календар, представлена в Центрі розвитку особистості HUMANUS, Європейський Союз, Болгарія.

Зображення трипільської Богині на посудині, у скульптурці. На думку деяких науковців ,
трипільські "біноклі" теж зображують Божество.

Храми 

У трипільців були громадські храми, які розміщувалися в центрі поселення. Вони мали по два вівтарі, на яких стояли теракотові зооморфні та антропоморфні фігурки Богів і Богинь, розписний культовий посуд для жертвопринесень та інших магічно-обрядових дій. Також кожна трипільська хата мала свій домашній вівтар для релігійних ритуалів. Вівтар мав форму кола або рівнобічного хреста, був прикрашений спіральним орнаментом.
Він розміщувався переважно на другому поверсі будівель біля вікна посередині приміщення. Такі вівтарі з різною культовою атрибутикою знайдені в багатьох трипільських житлах. Ці невеличкі родинні святилища мали форми кола, прямокутника, хреста, п’ятилисника. Деякі з них пов’язані з культом великої Богині-Матері. В таких храмах знаходять такі дрібні глиняні фігурки як кульки, конуси, кубики, призначення яких не відоме. На багатьох керамічних речах нанесені певні символи. Серед них є знаки, відомі також шумерам (наприкоад "зірка Інанни"), іншим народам. Рільниче святилище Трипільської культури, очевидно, належало до жіночої магічної сфери. Тут представлені жінки-жриці хліборобського культу, кожна з яких виконує свою роль у складному обряді випікання священного хліба. Піч-жертовник виступає священним центром, а головна жриця — вочевидь, уособленням Богині-Матері (на троні). На порозі стоїть жриця-сторож обряду. Особливість цього святилища свідчить про певну спеціалізацію трипільських культових споруд, їх присвячення різним Богам пантеону.

Трипільці будували великі храми. У період Прекукутені III (бл. 4800–4600 роки до н. е.), яка виникла на основі неолітичної культури Боян  на кукутень-трипільських поселеннях почали з’являтися спеціальні общинні споруди-святилища. Вони продовжували існувати протягом періодів Кукутені А та Кукутені А/В (що відповідає Трипіллю Б) (бл. 4600–3800 рр. до н. е.). Святилища почали зникати в період Кукутені B (Трипілля C) (бл. 3800–3500 роки до н. е.). Лише кілька прикладів були виявлені під час археологічних досліджень. Архітектурний стиль святилищ був монументальним, і всередині святилищ були стели, статуї, святилища та інші церемоніальні та релігійні артефакти, іноді упаковані в солому всередині глиняного посуду. 

Деякі з артефактів спочатку, здавалося, мали хтонічну або небесну тематику. Під час розкопок у 1973 році на стоянці Кукутені-Трипілля в Гелаєшті поблизу міста Нямц, Румунія, археолог Штефан Кукош виявив громадське святилище, будинок у центрі поселення. Наступна історія, написана хорватським археологом Мариною Хоті, описує знахідки в святилищі:
У південно-східному кутку будинку під підлогою знайдено вазу, оточену шістьма іншими вазами. Центральна ваза була перевернута догори дном, накриваючи іншу посудину з кришкою, в якій виявлено чотири антропоморфні фігурки, розташовані хрестом і звернені на чотири сторони світу. Дві фігурки були прикрашені лініями і мали абсолютно чорні голови і ноги; дві інші не були кольорові, але мали сліди вохристо-червоного кольору. </blockquote>
Подальший аналіз цього відкриття призвів до ряду інтерпретацій різними вченими протягом багатьох років. Кукош називав інші символи, виявлені в Гелаєшті, включаючи зображення зміїв, хрестоподібну форму вівтарів і свастику. Він дійшов висновку, що це було пов’язано з ритуалом родючости, присвяченим Богині, пов'язуючи пофарбовані в чорний колір фігурки з хтонічними темами, а фігурки, пофарбовані червоною охрою, - з небесними силами. 
Пізніший аналіз знахідки включив усю обстановку, в якій були знайдені ці розмальовані фігурки, зокрема те, що вони були поховані під перевернутою керамічною посудиною. Вчені порівняли цю знахідку з іншими подібними відкриттями з сучасних культур  і розробили теорію про те, що магічне розміщення предметів, яке було поховане під підлогою святилища з чотирма фігурками, зверненими назовні до чотирьох сторін світу, являло собою засіб захисту святилища та поселення від зла. Чорні голови статуеток асоціювалися зі смертю, а червоною охрою на статуетках малювали саме ті частини тіла, які представники Кукутень-Трипільської культури малювали на частинах тіла своїх померлих перед похованням. Вони прийшли до висновку, що ці фігурки, швидше за все, представляють душі померлих або істот з підземного світу (країни мертвих). Помістивши їх у перевернуту посудину та заховавши всю цю композицію під підлогою святилища, вони захистили поселення від злих впливів, які представляли ці фігурки, створивши магічний сигіл захисту.

Храмові комплекси на території України 
 Небелівка (4 000 до н.е., 275 га) 
 Мошурів (4 000 до н.е., 10 га)
 Тальне (4 000-3 900 до н.е., 450 га)
 Війтівка (приблизно 3900 - 3500/3400 до н.е.,  50 га)
 Глибочок (~ 4200 – 3900 до н.е., близько 200 га)
 Доброводи (3900 до н.е., 259 га)
 Тростянчик (4200/4100 до н.е., 4 га) 
 Майданецьке (3500 - 3000 до н.е., 200 га)
 Тальянки (3850–3700 до н.е, 450 га)

Т.Г. Мовша вперше зібрала свідчення про святилища трипільської доби, свідченням існування релігійних споруд у трипільців стала знахідка святилища на поселенні Коновка на Буковині, розміром 6х19 метрів. Будівля зорієнтована за напрямком схід – захід з певним відхиленням. Святилище розділене на дві окремі кімнати. Тут знайдені чотири глиняних вівтарі з предметами культового призначення. До 90-х років були виявлені та досліджені трипільські святилища на поселеннях Солончень, Стіна, Володимирівка, Сабатинівка, Шкарівка, Олександрівка. На поселенні Поливанів Яр виявлено приміщення, деталі інтер’єру та наповнення якого вказують на існування тут культового місця. Храм знайдений неподалік села Копачів Обухівского району Київської області. В поселеннях Кліщів, Майданецьке дослідники виділяють споруди, які могли відноситись до різних форм суспільно-культових осередків.

У 2009-му на місці трипільського поселення Небелівка біля села Небелівка на Кропивниччині міжнародна експедиція за участі українських та британських археологів виявила рештки двоповерхового храму, що стояв тут приблизно 6 000 років тому. 
В ньому було сім вівтарів. Археологи також знайшли у храмі цілий набір керамічного посуду. Завдяки аналізам у лабораторії Оксфордського університету  вдалося з’ясувати, що на його стінках лишилися сліди якоїсь ароматичної речовини, тож припускають, що посуд міг мати культове призначення. На території небелівського поселення знайшли невеликий золотий виріб, масою лише півтора грама. Хімічний аналіз показав, що це золото походить із родовища, розташованого неподалік знаменитої Трої. Метал видобутий задовго до появи міста. На одному із вівтарів храму археологи знайшли фрагменти так званого бінокля. Трипільська споруда, площею 1200 квадратних метрів, стала найбільшою в ареалі культурного комплексу Кукутень-Трипілля та найстарішою Храмовою будовою на Європейському континенті (4 000 – 3 900 до н.е.). Міжнародна археологічна наукова спільнота у 2015 році на ІІ Шанхайському всесвітньому археологічному конгресі внесла це відкриття до десятки найкращих у світі .

Трипільська споруда, площею 1200 квадратних метрів, стала найбільшою в ареалі культурного комплексу Кукутень-Трипілля та найстарішою Храмовою будовою на Європейському континенті (4 000 – 3 900 до н.е.). Міжнародна археологічна наукова спільнота у 2015 році на ІІ Шанхайському всесвітньому археологічному конгресі внесла це відкриття до десятки найкращих у світі

Малі поселення трипільців формувалися за таким же принципом що й гіганти. Геомагнітні знімки поселень розкривають просторові кільцеві візерунки, яким нема відповідників. Скупчення жител колом з їх оберненістю до центру поселення є ймовірною копією архаїчних уявлень про будову Всесвіту.

Трипільська Богиня 

часто представлена глиняними образами повнотілих зрілих жінок під час пологів. У глину цих статуеток додавали зерно або борошно. На животі Богині зображений ромб, розділений начетверо з крапками (зернами) в середині — символ засіяного поля. Часто статуетки Богині позначені спіралеподібними зміями, що обвивають її груди або живіт, що може бути оберегом вагітности. На поселенні Майданецькому Богиня-Мати тримала біля грудей дитину. Поруч зі старшою Богинею археологи знаходять і юну постать стрункої молодої Богині-Діви. Наявні також статуетки Богині в позі відомої сучасникам Оранти з піднятими до неба руками. Велика Богиня часто сидить на глиняному рогатому троні у вигляді бика, що може вказувати на її міфологічний зв’язок з Богом-Биком.

На даний час відомо про тисячі керамічних зображень жіночих фігурок, які науковці вважають образами Богині. Щодо тлумачення символів на знахідках, то тривають суперечки. Різні припущення щодо значення символіки висловила Марія Ґімбутас 
Деякі дослідники вважають, що символами жіночности є ромб, трикутник, що позначають родючість.

Хрест, який символізує силу природи, родючістт та оновлення, іноді використовувався для зображення мужности, а також фаз місяця.
.

Сучасники пояснюють, що теракотові жіночі фігурки є образом Великої Богині-Матері із символікою Світового дерева: підземний світ – ноги, серединний земний світ – тулуб, небесна сфера Всесвіту – голова. Богиня родючости має схематичну у символах форму людського жіночого тіла: на місці грудей - подвійна спіраль, є символом небесних хмари–блискавки, що надсилає на землю молоко–сім’я–дощ. На лоні малюється ромб, перехрещений на чотири долі. У кожній клітинці - по одній зернині, що означає зоране та засіяне поле, родючість. Грудним та поясним символами об’єднуються дві стихії – небо (чоловіче) і земля (жіноче). На стегнах, боках і сідницях усіх трипільських фіґурок є навскісні та спіральні подряпини – символ захисту цієї родючости.

Чоловічі фіґурки у релігійних обрадях 

є другорядними. Вони губляться на тлі тисяч жіночих статуеток. Чоловіча пластика раннього періоду має підкреслено великий статевий орган.  Чоловічі обриси притаманні в оформленні ручок черпаків. Дещо більше чоловічих образів представлені у фіґурках початку пізнього Трипілля. Археолог Т. Мовша зібрала серію індивідуалізованих чоловічих голів. Чоловічі образи є антропоморфованими фалічними зображеннями, де модельована голова увінчувала циліндричне тіло. У релігійному світогляді трипільців чоловік виступав лише одним із супутників Великої Богині, поряд із псом, биком, змією. Зооморфні статуетки значно поступаються антропоморфним. Серед визначених В. Балабіною 1223 фігурок звірів - 489, птахів - 35, риба - 1. Серед звірів є кози (20), олені (23), свині (32), ведмеді (13). Переважають домашні тварини над дикими. Зображення тварин виконувалися недбаліше, порівняно з фігурками людей, їх масово використовували для оформлення хатніх вівтарів, як супровід Великої Богині-Матері.

Поховальні обряди 

Богиня з подвійним трикутником (пісочним годинником) і «пташиними руками».
Є порівняно мало знахідок, пов’язаних із поховальним обрядом, незважаючи на те, що археологи дослідили дуже великі поселення.  

Деякі історики порівнюють похоронну практику Кукутень-Трипільської культури із культурі лінійно-стрічкової кераміки, яка існувала з 5500 до 4500 роки до н. е. Археологічні дані показують, що ці культури практикували кремацію та похорон (поховання). Проте, схоже, у культурі лінійної кераміки існувала різниця щодо місця поховання тіл на основі статі та соціального домінування. Жінок і дітей знайшли похованими під підлогою будинку, тоді як нема останків чоловіків, що вказує на те, що з трупами чоловіків пов’язана якась інша практика. Марія Гімбутас вважала, що жінки та діти були пов’язані з вогнищем і домом, і тому їх ховали під ними, щоб з’єднати їхні тіла з домом ("Цивілізації Богині: Світ Старої Європи"). 
Археологи обговорюють можливість розширення місць пошуку навколо відомих кукутень-трипільських поселень, щоб охопити набагато ширшу територію та застосувати сучасні методи, щоб знайти докази віддалених місць, де були знайдені докази похоронної діяльності. Крім кремації та поховання, румунські археологи Сільвія Марінеску-Білку та Александра Боломей вважають, що в ті часи практикувалася віддача тіла на милість природи 

практика, яка може бути дещо схожа на зороастрійську традицію розміщення тіл померлих на вершині "веж мовчання" (дахме), якими годуються птахи-стерв'ятники.
У 1960 році археолог Тамара Григорівна Мовша пояснювала відсутність деяких кісток тим, що деякі кістки вважалися магічними і були навмисно розкидані по всьому поселенню. 

Єдиний висновок, який можна зробити з археологічних даних: в переважній більшості випадків у кукутень-трипільській культурі тіла не зберігалися в межах поселення. В одному з поселень на території Румунії дослідники знайшли значну кількість людських останків, аналіз яких показав, що діти та немовлята могли бути поховані біля або під підлогою будинку в ранній культурі Кукутені.

Стереотипи та ідеологічні заборони радянської доби 
Доктор історичних наук, Науковий співробітник Інституту археології НАНУ Михайло Відейко в одному зі своїх інтерв’ю зазначив: «Радянська наука засекретила всі дослідження Трипільської культури, які відбувалися до 1937 року, крім того, вчені-дослідники були розстріляні. Радянська влада, як і царська влада в ХІХ столітті, не могла допустити, щоб український народ мав у своїх історичних здобутках таку красномовну сторінку, як Трипільська культура. До Жовтневої революції на території України було зібрано понад 300 приватних колекцій Трипільської культури, які потім були «законсервовані» та десь сховані».

Примітки